Spojení písmen S a O může mít různé významy:

SO 
 bývalá SPZ okresu Sokolov
 SO – kód ISO 3166-2 pro Somálsko
 BS-SO – kód ISO 3166-2 pro South Abaco
 BW-SO – kód ISO 3166-2 pro Jižní distrikt
 CH-SO – kód ISO 3166-2 pro kanton Solothurn
 CV-SO – kód ISO 3166-2 pro São Lourenço dos Órgãos
 oxid sirnatý
 stavební objekt

so 
 somálština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 So (album) – album Petera Gabriela z roku 1985

.so 
 .so – internetová doména nejvyššího řádu pro Somálsko